Mengue ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Albert Mengue (* 1999), kamerunischer Boxer
 Bruno Ondo Mengue (* 1992), äquatorialguineischer Basketballspieler
 Josephine Brinda Mengue (* 2000), kamerunische Badmintonspielerin
 Roger Mengue Mi Ekomie (* 20. Jahrhundert) gabunesischer Politiker
 Vincent Essone Mengue (* 1946), gabunesischer Politiker